CSO peut faire référence à :
 Caesium (crystal) Oscillator (CsO ou CsXO), un appareil pour mesurer le temps utilisant du césium 133 (voir horloge atomique) ;
 Caltech Submillimeter Observatory, un télescope submillimétrique appartenant à Caltech, au sommet du volcan Mauna Kea, à Hawaï ;
 Central selling organisation, une bourse de diamants située à Londres ;
 Centrale solaire orbitale ;
 Centre de sociologie des organisations, un laboratoire de recherche en sciences sociales ;
Chief scientific officer, le cadre supérieur responsable des opérations de recherche scientifique;
 Chief security officer,  le cadre supérieur responsable de l'atténuation des risques de sécurité ;
 Clothing Sportswear Outdoor, une marque de vêtements, chaussants et équipements pour le cavalier et le cheval ; cette marque a été déposée par UKAL (équitation) SAS, aujourd'hui rebaptisée EKKIA SAS ; 
 , un agent de sûreté de la compagnie, en référence à la sûreté maritime, la réglementation maritime, au code ISPS ; personnel travaillant à terre dans une compagnie maritime étant désigné responsable du suivi de la sûreté des navires de la compagnie ;
 Composante spatiale optique, un système français d'observation militaire par satellite ;
 .CSO (Compressed .ISO), un format de compression d'image disque ISO ; il est aussi appelé CISO et est utilisé pour les jeux de la PlayStation portable ;
 Concours de saut d'obstacles, une discipline olympique d'équitation ;
 Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, auprès du ministre français de l'Agriculture ;
 Conservatoire supérieur d'ostéopathie, un établissement enregistré au Rectorat de l'académie de Versailles qui propose une formation initiale et professionnelle en ostéopathie.
 Corps-sans-organes, un concept du philosophe Gilles Deleuze ;
 Courriers de Seine-et-Oise, une société de transport de voyageurs par autobus exploitant différentes lignes dans les Yvelines (France).